EKF est un sigle de trois lettres qui peut signifier :
 Extended Kalman filter (en français, Filtre de Kalman étendu) ;
 European Karate Federation (en français, Fédération européenne de karaté) ;
 European Kyudo Federation'' (en français, Fédération européenne de kyudo).